Rijnvoetbalkampioenschap 1931/32 (West-Duitsland)
Rijnvoetbalkampioenschap 1931/32 (Zuid-Duitsland)